Numb kan verwijzen naar:

 Numb (Canadese band), een Canadese band
 Numb (Nederlandse band), een Nederlandse hard-/metalcoreband
 Numb (film uit 2003), een Amerikaanse sciencefictionfilm uit 2003
 Numb (film uit 2007), een Amerikaanse film uit 2007
 Numb (Hammerbox), een album van de Amerikaanse band Hammerbox
 Numb (Linea 77), een album van de Italiaanse groep Linea 77
 Numb (Linkin Park), een single van Linkin Park uit 2003
 Numb (Pet Shop Boys), een single van de Pet Shop Boys uit 2006
 Numb (P!nk), een nummer van P!nk van haar album M!ssundaztood uit 2001
 Numb (Portishead), een single van Portishead uit 1994
 Numb (Usher), een single van Usher uit 2012
 Numb (U2), een single van U2 uit 1993
 Numb (Meg Myers), een single van Meg Myers uit 2018
 Numb (Dotan), een single van Dotan uit 2019
 Numb (eiwit), een eiwit